Ciampino ima više značenja:
 Ciampino, Chieti
 Ciampino, Roma